Rouquier ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Rouquier (1909–1989), französischer Dokumentarfilmregisseur
 Raphaël Rouquier (* 1969), französischer Mathematiker